Барген:

 Барген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн
 Барген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Шаффхаузен